

Geografia
 Colombia
 Remedios – comune del dipartimento di Antioquia
 Cuba
 Remedios – città della provincia di Villa Clara
 Panama
 Remedios – comune del Panama

Musica
 Remedios – album del 1974 di Gabriella Ferri
 Remedios – canzone di Gabriella Ferri dall'omonimo album

Onomastica
 Remedios – nome proprio di persona spagnolo femminile